Sinkinson ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Sinkinson (* 1971), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Philip Sinkinson (* 1950), britischer Diplomat